Михаил Щеглов:
 Щеглов, Михаил Исаакович (род. 1952) — российский историк футбола и хоккея, один из составителей энциклопедического справочника «Российский футбол за 100 лет».
 Щеглов, Михаил Михайлович (1885—1955) — советский художник-график.
 Щеглов, Михаил Савельевич (1934—1997) — советский и российский художник-постановщик и актёр.